Une classe de neige est un voyage et un séjour à la montagne organisés par une école.

Œuvre de Fiction 
 Classes de neige (1989), bande dessinée de la serie Cédric dessinée par laudec et scenarisée par Cauvin.
 La Classe de neige (1996), roman d'Emmanuel Carrère, ayant gagné le Prix Femina 1996.
 La Classe de neige (1998), film adapté du roman, réalisé par Claude Miller.